Just Got Paid – singolo di Johnny Kemp del 1988
 Just Got Paid – singolo di Sigala, Ella Eyre e Meghan Trainor del 2018
 Just Got Paid, Let's Get Laid – EP dei Millionaires del 2009